Krokodil (russisk Крокодил, der betyder "krokodille",) har flere betydninger:

 Krokodil (tidsskrift) – et russisk, satirisk tidsskrift, udgivet siden 1922
 Krokodil (narkotikum) – desomorfin, et opioid